Schule für Blinde und Sehbehinderte ist die Bezeichnung von:
 Schule für Blinde und Sehbehinderte (Hamburg), ehemaliger Name des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte
 Schule für Blinde und Sehbehinderte Baindt, Träger Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn

Siehe auch:
 Brandenburgische Schule für Blinde und Sehbehinderte (Königs Wusterhausen)
 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte (Neukloster) in Mecklenburg
 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte (Neuwied)
 Liste von Blindenschulen